Giovanni Bellini – pittore italiano del XV secolo, noto anche con il nome di Giambellino
Giovanni Bellini – uomo politico e deputato italiano
Giovanni Bellini – scrittore italiano
Giovanni Bellini – traghetto